Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2004/2005 годов () — пятый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и третий сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в первый раз в истории стал «Зриньски». Чемпионат стартовал 7 августа 2004 года и завершился 28 мая 2005 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2004/2005
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2004 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005